Amédée Joullin (1862-1917), un peintre américain ;
 Lucille Wilcox Joullin (1876-1924), une peintre américaine.